Tony Franklin – giocatore di football australiano
Tony Franklin – giocatore di baseball statunitense
Tony Franklin – musicista britannico
Tony Franklin – giocatore di football americano